Вейк-ан-Зеє 2000 (також «Корус-турнір» ()) — 62-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 14 по 30 січня 2000 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру вдруге поспіль став чемпіон світу і рейтинговий фаворит Гаррі Каспаров, який пройшов турнір без жодної поразки.

Починаючи з 2000 року турнір змінив свою назву на «Корус-турнір», на честь нового спонсора турніру, компанії Corus Group, яка утворилася в результаті злиття багаторічного спонсора — нідерландського металургійного концерну «Гооґовенс» - з британською компанією «Бритіш стіл».

 Категорія: 18.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2000 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
2000 у шахах
Січень 2000